

Cinema 
 Whore (puttana) (Whore) – film del 1991 diretto da Ken Russell
 Whore – film del 2008 diretto da Thomas Dekker

Musica 
 Whore – album di Lisa Dalbello del 1996
 Whore - Various Artists Play Wire – raccolta di artisti vari del 1996
 Whore – singolo degli In This Moment del 2013